Legea e lege se poate referi la:
 Legea e lege, film din 1958
 Legea e lege, film din 1998